Grevená kan syfta på:

Grekland 

 Grevena – regiondel från 2011
 Nomós Grevenón, prefektur, Västra Makedonien, till 2011 
 Grevená (prefekturhuvudort i Grekland), Västra Makedonien, Nomós Grevenón,